EBS est un sigle qui peut désigner :
 Educational Broadcasting System, une société audiovisuelle publique coréenne ;
 EBS Paris (), une école européenne de management ;
 EBS Wiesbaden (), une école européenne de management ;
 Europe by Satellite, le service d'informations télévisées de l'Union européenne ;
 Electronic Braking System, un système de freinage électronique intégrant ABS, ESP et antipatinage pour les camions ;
 , un service web d'Amazon en rapport avec Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) ;
 EBS Sweden AB, une société fabricant des amplificateurs pour guitare basse, effets et autres équipements ;
 , un ensemble d’applications logicielles intégrées d'Oracle Corporation pour la gestion d'entreprise.